Almanzo James Wilder (ur. 13 lutego 1857, Malone; zm. 23 października 1949, Mansfield) – amerykański pionier, mąż pisarki Laury Ingalls Wilder, bohater jej cyklu powieściowego „Domek na prerii” oraz jego ekranizacji, ojciec pisarki Rose Wilder Lane; .

Życiorys

Przodkowie 
 Zobacz: Drzewa genealogiczne
Almanzo Wilder był piątym z sześciorga dzieci Jamesa i Angeline Wilderów, wnukiem Abela i Hanny Wilderów oraz Justina i Diademy Dayów.

Dzieciństwo i młodość 
Almanzo Wilder urodził się na farmie, w pobliżu miast Burke i Malone w stanie Nowy Jork. Jeden rok z tego okresu, opisuje książka „Mały farmer”.

W 1875 roku, utraciwszy zbiory, jego rodzina przeniosła się do Spring Valley w stanie Minnesota. W wieku 22 lat, wraz z bratem Royalem i siostrą Elizą-Jane, wyjechał na Zachód, na Terytorium Dakoty. Zakupił działkę niedaleko przyszłego miasta De Smet, gdzie wkrótce poznał swoją przyszłą żonę.

Małżeństwo 

Po trzech latach spotykania się, dnia 25 sierpnia 1885, Almanzo poślubił Laurę Ingalls i zamieszkali na jego farmie. Ślubu udzielił im miejscowy pastor, adoptowany ojciec przyjaciółki Laury – Edward Brown.

W roku 1886, dnia 5 grudnia urodziła się córka Rose, a w sierpniu 1889 – syn. Chłopiec zmarł jednak niespodziewanie po dwóch tygodniach, nie otrzymawszy imienia.

Pierwsze cztery lata były niezwykle ciężki dla małżonków, nękanych przez rozmaite nieszczęścia i klęski, co doprowadziło do decyzji o przeprowadzce do rodziców Almanza, do Spring Valley w Minnesocie. Dyfteryt, który przechodził wraz z Laurą w De Smet, zakończył się częściowym paraliżem, co uniemożliwiało wykonywanie ciężkiej pracy.

Dwa lata później, w 1891, Wilderowie wyjechali do Westville na Florydzie, gdzie mieszkał kuzyn Laury – Peter Ingalls. Zaledwie rok później, powrócili jednak do De Smet.

Latem – 17 lipca – 1894, Almanzo Wilder z rodziną wyruszył w kolejną podróż, której celem okazało się Mansfield w stanie Missouri, gdzie zbudowali farmę, którą nazwali Skalistą Farmą (ang. Rocky Ridge). Była to ostatnia z dalekich podróży małżonków. Odtąd wiedli spokojne i dostatnie życie.

Almanzo Wilder, zmarł – przeszedłszy dwa zawały serca – w roku 1949, w wieku 92 lat. Jego grób znajduje się w Mansfield, obok grobów zmarłych później żony i córki. W ich domu znajduje się główne muzeum Laury Ingalls Wilder.

Drzewa genealogiczne 
 Patrz: Przodkowie i krewni

Postać literacka i filmowa 
Cykl „Domek na prerii” nie jest pełną autobiografią, lecz fikcją literacką, z licznymi (większością) elementami autobiograficznymi. Z tego powodu, jego bohaterów uznaje się za postacie fikcyjne, choć inspirowane rzeczywistością.

Seria była wielokrotnie filmowana, a role Almanza Wildera odtwarzali:
 1974–1984: „Domek na prerii” + towarzyszące mu filmy – Dean Butler
 2000, 2002: „Historia z domku na prerii” – Walton Goggins,
 2008–nadal: wersja musicalowa – Kevin Massey.

Strony zewnętrzne (Źródła) 
 Muzeum na farmie Wilderów w Malone
 Almanzo Wilder na portalu Frontier Girl
 Almanzo Wilder na stronie Definitive Laura Ingalls Wilder and Little House on the Prairie
 Almanzo Wilder na portalu Little House Wikia

Urodzeni w 1857
Zmarli w 1949
Postacie Dzikiego Zachodu
Osoby z Domku na prerii
Postacie z utworów literackich dla dzieci i młodzieży
Postacie z amerykańskich utworów literackich
Postacie z amerykańskich seriali telewizyjnych
Postacie z filmów dla dzieci i młodzieży
Postacie z adaptacji filmowych